Niemcy:
 Königsstuhl – budowla w kształcie tronu w Rhens
 Königsstuhl – skała kredowa na wyspie Rugii

Zobacz też:
 Königstuhl

ro:Königstuhl (dezambiguizare)